Os Esbás ou Esbaths são homenagens voltadas à Deusa em seu aspecto lunar. É celebrada na Wicca cada fase da Lua, mas muitos bruxos optam celebrar somente a Lua Cheia como símbolo da Deusa.

Características de cada fase da Lua

Lua Nova: Indica começo de tudo, antecipando o nascimento da Deusa. Feitiços que realizamos nessa época estão sempre voltados às coisas novas: um novo amor, um novo emprego, uma nova casa, enfim uma nova fase da vida.

Lua Crescente: Simboliza o aspecto virginal da Deusa. Feitiços realizados estão ligados ao redimensionamento dos nossos antigos projetos. Podemos investir em uma nova conquista de um amor antes perdido, reconciliar uma velha amizade, ou seja, fazer crescer tudo o que já está em nosso caminho.

Lua Cheia: Simboliza o aspecto materno da Deusa. É o momento decisivo, do julgamento e da realização, as energias da Deusa estão totalizadas e é o momento certo para atuar no caminho que projetamos na Lua Nova e iniciamos na Lua Crescente está no momento de ser percorrido ou abandonado na Lua Cheia.

Lua Minguante: Simboliza o aspecto da Anciã da Deusa. É o estágio final de um ciclo de vida. Jamais comece projetos novos ou faça feitiços de relacionados a começos, se não eles minguarão junto com Lua.

Fonte 

Wicca